Pompeius är ett namn som burits av bland andra:

 
 
 Lucius Pompeius Vopiscus, romersk politiker, suffektkonsul 69